Граф Августин Эренсверд (,  — ) — шведский фельдмаршал, главнокомандующий шведскими войсками в Померании во время Семилетней войны. Отец генерал-адмирала Карла Августа Эренсверда.

Биография 
Августин Эренсверд родился 25 сентября 1710 году в Фуллерё в Вестманландском лене. Его отцом был артиллерийский капитан Юхан Якоб Эренсверд.

Учился в Уппсальском университете. В 1726 году поступил на военную службу в артиллерию и к 1734 году дослужился до чина лейтенанта.

В 1736—1738 годах предпринял поездку за границу для изучения артиллерийского и фортификационного дела. В 1739 году стал «kapten matematikus и mekanikus» при новосозданной артиллерийской школе и был избран членом Академии Наук.

Участник русско-шведской войны 1741—1743 годов. В 1745 году, находясь при армии прусского короля Фридриха Великого, принял участие в сражении при Сооре. В 1746 году его произвели в майоры, затем в 1747 году в подполковники, а ещё через два года он стал полковником и командующим артиллерией. Одновременно Эренсверд начал оказывать значительное влияние на политику и оборону государства.

Начиная с риксдага 1746—1747 годах, он становится членом Секретного комитета и оборонной депутации, и остаётся в этом качестве вплоть до утраты партией «шляп» власти. Постепенно он сделался одним из лидеров «шляп» и стал пользоваться в вопросах обороны государства непререкаемым авторитетом.

В 1747 году он добился позволения на проведение в Финляндии фортификационных работ с целью укрепления русско-шведской границы. Главным результатом его деятельности стало возведение Свеаборга, построенного по его чертежам. Кроме того, в 1756 году по его инициативе был реорганизован галерный флот, который получил теперь название армейского. Его главной базой стал теперь нововозведённый Свеаборг. В этом же году он был произведён в генерал-майоры.

Его деятельность в Финляндии прервала Семилетняя война, и ему пришлось отправиться к театру военных действий в Померании. В 1759 году он стал генерал-лейтенантом, а в 1761 году после того, как оправился от полученной при Пазевальке раны, главнокомандующим всеми шведскими войсками в Померании.

В 1762 году Эренсверд составил широкомасштабный план кампании, однако тот был отклонен Секретным комитетом из-за нехватки средств.

После зимнего рейда в Мекленбург он в апреле 1762 года на свои страх и риск заключил с пруссаками перемирие. Вскоре Швеция подписала с Пруссией Гамбургский мирный договор, после чего он вновь смог вернуться к своей работе по укреплению финских крепостей и постройке армейского флота. В 1764 году Эренсверд получил чин генерала от кавалерии и баронский титул.

Однако на риксдаге 1765—1766 годов к власти пришла партия «колпаков», которая подвергла критике предпринимавшиеся для обороны Швеции меры. Эренсверд был исключён из состава Секретного комитета, отстранён от руководства фортификационными работами и смещён с поста командующего армейским флотом, который вновь был переподчинен Адмиралтейству.

Относительно его деятельности в Финляндии против него были выдвинуты серьёзные обвинения. Однако уже на следующем риксдаге, состоявшемся в 1769—1770 годах, к власти вновь пришли «шляпы», и его доброе имя было восстановлено. Ему были возвращены все посты. В 1771 году Эренсверд получил титул графа, а после произошедшего годом позже монархического переворота чин фельдмаршала.

Августин Эренсверд умер 4 октября 1772 года в д. Сарис, Абоского лена. Его тело было перевезено в Свеаборг, где на его могиле был воздвигнут надгробный камень работы известного шведского архитектора Юхана Сергеля.

Награды 
 Орден Меча, рыцарский крест (RSO1kl) (7 ноября 1748)
 Орден Меча, командорский крест (KSO1kl) (27 ноября 1758)
 Титул барона королевства Швеция (26 июня 1764)
 Орден Серафимов (RoKavKMO) (28 апреля 1769)
 Титул графа королевства Швеция (15 ноября 1771)

Примечания

Литература 
 
 
 Nordisk familjebok. B. 7. Stockholm, 1907.

Персоналии:Свеаборг
Фельдмаршалы (Швеция)
Участники Русско-шведской войны 1741—1743
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Постоянные секретари Шведской королевской академии наук